Муниципа́льное образова́ние — населённая территория, на которой осуществляется местное самоуправление в России, то есть решаются преимущественно вопросы местного значения.

Местное самоуправление на населённой территории осуществляется непосредственно населением и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления в целях решения вопросов местного значения. С мая 2019 года законодательство России предусматривает возможность создания восьми видов муниципальных образований. Муниципальные образования учреждаются, упраздняются или изменяются законами субъектов России. Муниципальные образования одних видов входят в состав муниципальных образований других видов. Муниципальные образования существуют по всей территории Российской Федерации. Самым большим по площади муниципальным образованием в России является Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, по населению — городской округ город Новосибирск.

Виды муниципальных образований 

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона Российской Федерации, от 6 октября 2003 года, № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в Российской Федерации существовали 5 видов муниципальных образований:
 сельское поселение — один или несколько объединённых общей территорией сельских населённых пунктов (посёлков, сёл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населённых пунктов), реже посёлков городского типа, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления; соответствует сельсоветам советских времён и земствам досоветского периода; сельское поселение входит в состав муниципального района;
 городское поселение — небольшой город или посёлок городского типа, реже сельский населённый пункт, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления; городские поселения, не являющиеся городскими округами, входят в состав муниципальных районов;
 муниципальный район — несколько поселений (сельских и/или городских) и межселенных территорий, объединённых общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
 городской округ — один или несколько объединённых общей территорией населённых пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, при этом не менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских населённых пунктах (термин в новой редакции с 1 мая 2019 года после ввода нового вида МО — муниципального округа);
 внутригородская территория города федерального значения (внутригородское муниципальное образование города федерального значения) — часть территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Межселенная территория — территория муниципального района, находящаяся вне границ поселений (определение в редакции, введённой в действие Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ).

Федеральным законом Российской Федерации от 27 мая 2014 года № 136−ФЗ введены два новых вида муниципальных образований:

 городской округ с внутригородским делением — городской округ, в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации образованы внутригородские районы как внутригородские муниципальные образования;
 внутригородской район — внутригородское муниципальное образование на части территории городского округа с внутригородским делением, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ был введён новый вид муниципальных образований — муниципальный округ:
 муниципальный округ — несколько объединённых общей территорией населённых пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (термин введён с 1 мая 2019 года, для преобразования городских округов, подходящих под эту категорию, в муниципальные округа отводится переходный период до 1 января 2025 года).

Помимо городских и муниципальных округов, городские и сельские поселения отсутствуют в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Другими районами, в рамках уже установившейся системы местного самоуправления, в составе которых отсутствовали городские и/или сельские поселения, являлись в Архангельской области Новая Земля и Соловецкий район (с 2006 года преобразованы в городской округ и, соответственно, сельское поселение соседнего Приморского района).

Уникальным муниципальным образованием является Бежтинский участок Цунтинского муниципального района в составе Республики Дагестан, в силу своей уникальности (не муниципальный район и не сельское поселение) он в ОКТМО не внесён.

До 3 апреля 2017 года городской округ определялся как городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 3 апреля 2017 года официальное определение городского округа было изменено: один или несколько объединённых общей территорией населённых пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Опосредованно определение городского округа как не входящего в состав муниципального района городского поселения сохраняется в п. 7 ст. 13 о муниципальных преобразованиях, согласно которому изменением статуса городского поселения является как наделение статусом городского округа, так и лишение его статуса городского округа: «7. Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа осуществляется законом субъекта Российской Федерации с согласия населения соответствующего городского поселения, а также с согласия населения муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого включается) соответствующее городское поселение, выраженного представительными органами указанных муниципальных образований».

Органы государственной власти путём принятия законов субъекта Российской Федерации имеют право передавать некоторые свои полномочия округам и районам. 

В связи с проведённой в 2000-х муниципальной реформой в России сложилась двухуровневая система местного самоуправления. По смыслу законодательства о местном самоуправлении территория всех субъектов Российской Федерации была поделена на территории муниципальных районов и городских (и, с мая 2019 года, муниципальных) округов, а территория муниципальных районов — на территории городских и сельских поселений, причём в малонаселённых местностях могут образовываться межселенные территории. В городских и муниципальных округах не может быть других муниципальных образований (за исключением внутригородских районов в городских округах с внутригородским делением), такие муниципальные образования упразднены с 2006 года. Территории городов федерального значения разделяются на территории внутригородских территорий (внутригородских муниципальных образований).

Территории муниципальных образований в большинстве субъектов Российской Федерации совпадают с административно-территориальным делением, при этом городскому округу соответствует город республиканского, краевого, областного, окружного значения, городскому поселению — город или посёлок городского типа районного значения, сельскому поселению — сельсовет или сельский округ, но во многих регионах имеются расхождения.

В гражданских правоотношениях муниципальные образования выступают наравне с другими участниками гражданских правоотношений — гражданами, юридическими лицами, а также Российской Федерацией и её субъектами. От имени муниципального образования выступают уполномоченные органы местного самоуправления.

Количество муниципальных образований в России 
Данные о количестве муниципальных образований в Российской Федерации постоянно меняются, так как во многих регионах происходят преобразования состава и статуса муниципальных образований.

Динамика по России в целом 

По обновлённым данным, на 1 января 2021 года насчитывалось 20 496 муниципальных образований, в том числе:
 1599 муниципальных районов, а в их составе
 16 248 сельских поселений,
 1336 городских поселений;
 119 муниципальных округов;
 622 городских округа, в том числе
 3 с внутригородским делением;
 286 внутригородских муниципальных образований
 267 внутригородских территорий городов федерального значения;
 19 внутригородских районов.

По субъектам России 

По состоянию на 2021 год полностью упразднены все муниципальные районы Калининградской, Магаданской, Московской и Сахалинской областей (соответственно, все входившие в их состав сельские и городские поселения) с преобразованием их в городские округа. Также в 2020 году были упразднены все муниципальные районы Ставропольского края (соответственно, все входившие в их состав сельские и городские поселения) с преобразованием их в муниципальные округа (ранее часть районов преобразована в городские округа), соответственно, упразднены все городские и сельские поселения. Помимо указанных регионов, городские поселения отсутствуют в Ингушетии, Оренбургской области, Пермском крае, Республике Алтай, Тюменской области (без автономных округов).

Кодировка в ОКТМО 

Коды в ОКТМО имеют следующую структуру XX-YYY-ZZZ-VVV, где выделяются четыре уровня классификации (группировки), два из которых относятся к муниципальным образованиям.

Субъекты РФ
На первом уровне проводится группировка по регионам (субъектам) Российской Федерации: XX-YYY-ZZZ-VVV.

Муниципальные образования
Далее идёт группировка по верхнему и нижнему уровням муниципальных образований.

Верхний уровень муниципальных образований: XX-YYY-ZZZ-VVV
 −3YY-, −9YY- — внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения
 −5YY- — муниципальный округ
 −6YY- — муниципальный район
 −7YY- — городской округ, городской округ с внутригородским делением
 −8YY- — муниципальные образования Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Корякского округа
 −81Y-, −82Y- — муниципальные районы
 −85Y-, −87Y- — городские округа
 −9YY- — муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа
 −91Y-, −92Y- — муниципальные районы
 −93Y- — муниципальные округа
 −95Y- — городские округа

Нижний уровень муниципальных образований: XX-YYY-ZZZ-VVV
 −1ZZ- — городские поселения
 −101- … −149- — городское поселение, в состав которого входит город
 −151- … −199- — городское поселение, в состав которого входит посёлок
 −3ZZ- — внутригородские районы
 −4ZZ- — сельские поселения
 −7ZZ- — межселенные территории

Населённые пункты
В конце кодировка проводится по населённым пунктам: XX-YYY-ZZZ-VVV
 −001 … −049 — города
 −050 … −099 — посёлки городского типа
 −101 … −999 — сельские населённые пункты

Переименование муниципальных образований 
Муниципальные образования и первого, и второго уровней подчинения могут переименовываться.

Преобразования муниципальных образований 
Согласно Закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» выделяются следующие виды преобразований муниципальных образований:
 изменение границ (ст. 12);
 собственно преобразования (ст. 13)
 объединение
 разделение
 присоединение
 выделение
 изменение статуса муниципального образования;
 упразднение (ст. 13-1);
 создание (ст. 13-2).

Закон регулирует варианты преобразований всех видов муниципальных образований, за исключением внутригородских муниципальных образований (внутригородских территорий) городов федерального значения — их преобразования регулируются правовыми актами Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, соответственно.

Помимо того, согласно ст. 11-12, территория населённого пункта должна полностью входить в состав территории поселения, муниципального округа, городского округа (до 15 апреля 2017 года была формулировка: границы поселения не могут пересекаться границами населённого пункта), то есть если населённый пункт входит в состав более чем одного муниципального образования, то должно осуществляться либо отнесение населённого пункта к территории одного муниципального образования, либо объединение муниципальных образований, либо разделение населённого пункта (последнее не является преобразованием муниципального образования).

Кроме того, согласно ст. 84-3 в переходный период до 1 января 2009 года (фактически до 23 февраля 2009 года, создание муниципальных образований в Ингушетии) был осуществлён ряд преобразований существовавших муниципальных образований.

Список всех видов преобразований приведён в таблице.

См. также 
 Список муниципальных районов, муниципальных и городских округов России
 Реформа местного самоуправления в России (2003—2009)
 Местное самоуправление в России

Примечания

Ссылки 
 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований

Местное самоуправление в Российской Федерации

Списки муниципальных образований России
Типы административно-территориальных единиц Российской Федерации